Прогресс М-12М — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущенный к Международной космической станции. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-12М» на МКС впервые за более чем 30-летнюю историю полётов ракет этого типа закончился неудачей. ТГК не был выведен на заданную орбиту. 44-й российский корабль снабжения МКС. Серийный номер 412.

Цель полёта 
Доставка на МКС более 2600 килограммов различных грузов, в числе которых продукты питания (стандартный продуктовый набор для космонавтов: лимоны, апельсины, зелёные яблоки, лук и чеснок), подарки, книги, картины, топливо в баках системы дозаправки, вода для системы «Родник», медицинское оборудование, бельё, средства личной гигиены, а также оборудование для научных экспериментов, проводимых на станции. Грузовой корабль также должен был доставить на МКС оборудование для американского сегмента станции, в том числе продукты питания, средства санитарно-гигиенического обеспечения.

Авария ракеты-носителя 
На 325-й секунде полёта произошло нарушение работы двигательной установки третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», что привело к аварийному отключению двигателя. Через несколько минут после этого с кораблём была потеряна связь — от него перестала поступать телеметрическая информация. Незадолго до потери связи было зарегистрировано падение давления в топливном баке ракеты.

Причиной нештатной работы двигательной установки (РД-0110) третьей ступени ракеты-носителя Союз-У стало уменьшение расхода горючего в газогенераторе вследствие засорения тракта его подачи. Это привело к нарушению условий работы и снижению параметров двигателя, его выключению по команде «Аварийное выключение двигателя».

РД-0110, или изделие 11Д55, производится на Воронежском механическом заводе.

Поиски ракеты-носителя 

Поиски обломков упавшего «Прогресса» шли в Горном Алтае почти две недели до 4 сентября включительно. При этом обследовались территории в Чойском, Чемальском, Турочакском и Улаганском районах. С 5 по 12 сентября поиски фрагментов «Прогресса» на Алтае были временно приостановлены, и возобновились 13 сентября 2011 года. В среду 14 сентября 2011 года были обнаружены обломки ТГК «Прогресс М-12М»: фрагмент кабеля и алюминиевый осколок (размером с ладонь, алюминиевый осколок представляет собой фрагмент контейнера с надписью «рацион питания»).

Всё, что осталось от ТГК, находится в трёх разных местах: в месте расположения села Каракокс, около Телецкого озера и на горной гряде.

В то же время, источник в ракетно-космической отрасли высказывал мнение, что обломки космического грузовика не могут обнаружить из-за того, что ТКГ полностью сгорел в атмосфере. По этой же причине в реках и почве Алтая не обнаружено следов высокотоксичного топлива гептил.

Последствия аварии 
По фактам падения ТГК и невыведения на заданную орбиту спутника «Экспресс АМ4» (выведенного на нерасчётную орбиту разгонным блоком Бриз-М после запуска на ракете-носителе Протон-М 18 августа) Генеральная прокуратура приняла решение провести проверку. Прокурору космодрома Байконур поручена проверка исполнения законодательства при производстве космических аппаратов и их запуске..

С 24 по 30 сентября 2011 года в районах предполагаемого падения обломков ТГК проведены исследования 17 проб почвы и 10 проб воды на радионуклиды. Также проведено исследование 17 проб воды, 12 проб почвы, 6 проб орехов, 10 проб ягод, 21 пробы овощей, 1 пробы фруктов из Турочакского и Чойского районов на содержание солей тяжёлых металлов. В исследованных образцах ни радионуклидов, ни солей тяжёлых металлов не обнаружено. В шести селах Турочакского района и двух селах Улаганского района проведено 675 измерений мощности гамма-излучения. Полученные результаты измерений соответствуют нормам, характерным для данных территорий.

Представитель Роспотребнадзора республики Алтай Марина Бугреева сообщила, что пробы на высокотоксичное топливо гептил забираться в регионе больше не будут. Однако исследование дикоросов на содержание в них солей тяжёлых металлов было продлено до конца года. Мониторинг самочувствия жителей республики продлён на неограниченный срок.

Хроника полёта 

 , в 17:00:11 (MSK), (13:00:11 GMT) — запуск с космодрома Байконур;
  — транспортный корабль на заданную орбиту выведен не был. Полёт завершился падением предположительно в Чойском районе республики Алтай в 40-50 километрах от села Каракокша.

Перечень грузов 
Суммарная масса всех доставляемых грузов: 2670 кг

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»
2011 год в космонавтике
Неудавшиеся запуски космических аппаратов